Le tournoi de tennis de Moscou est un tournoi de tennis. L'édition féminine 1965 se dispute du 11 au .

Margaret Smith remporte le simple dames. En finale, elle bat Galina Baksheeva.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Margaret Smith et Judy Tegart.

En double mixte, la paire Margaret Smith et Robert Howe enlève le titre.

Résultats en simple

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Résultats en double mixte

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de Moscou

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

dames 1965
Moscou
1965 en Union soviétique
Sport en août 1965